Barbara Stuffer – ex saltatrice con gli sci italiana
 Livio Stuffer – ex fondista italiano
 Verena Stuffer – ex sciatrice alpina italiana